illa de San Salvador o Guanahani, illa a les Bahames
 illa de San Salvador o Watling, illa a les Bahames 
 illa de San Salvador o illa Cat, illa al centre de les Bahames 
 illa de San Salvador o illa Santiago, una de les illes Galápagos